Averna, divinità della mitologia romana
 Avarna, famiglia nobile
 Amaro Averna, liquore
 Gruppo Averna, azienda